Amadeusz VII Czerwony Hrabia (ur. 7 lutego 1360, zm. 1 listopada 1391) – hrabia Sabaudii w latach 1383–1391.

Był najstarszym synem hrabiego Amadeusza VI Zielonego Hrabiego z dynastii sabaudzkiej i Bony de Bourbon, córki księcia Piotra I de Bourbon i Izabelli de Valois, wnuczki króla Francji Filipa III Śmiałego. 18 stycznia 1377 w Paryżu ożenił się z Boną de Berry, córką Jana de Valois, księcia de Berry i Owernii, hrabiego Poitiers, młodszego syna króla Francji Jana II Dobrego. Para miała troje dzieci:
 Amadeusza VIII (1383-1439), hrabiego a następnie księcia Sabaudii, antypapieża
 Bonę (1388-1432), żonę Ludwika Sabaudzkiego, pana Piemontu
 Joannę (1392-1460), żonę Jana Jakuba Paleologa, markiza Montferrat

Amadeusz podbił Niceę, uzyskując dostęp do morza.

Ordery 

       Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) Wielki Mistrz Zakonu Łańcucha (pierwotna nazwa orderu)

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Urodzeni w 1360
Zmarli w 1391